Heteromorpha kassneri är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff. Heteromorpha kassneri ingår i släktet Heteromorpha och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
kassneri